

Cinema 
 A piedi nudi (Barefoot) – film del 2014 diretto da Andrew Fleming

Letteratura 
 A piedi nudi – romanzo autobiografico del 2007 di Alessandra Soresina

Musica 
 A piedi nudi – singolo del 1993 di Angela Baraldi